The Elder Scrolls IV: Oblivion Mobile (Древние Свитки IV: Забвение) — мобильная ролевая игра для телефонов, поддерживающих J2ME MIDP 2.0 или BREW, разработанная сестринской компанией Bethesda Softworks Vir2L Studios при содействии Superscape и Barking Lizards. Часть серии The Elder Scrolls и является официальной мобильной версией CRPG The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Геймплей 
Геймплей напоминает геймплей игр другой мобильной серии Might and Magic. Управляя героем с высоты игрок ходит по изометрическим уровням, сражается с монстрами и находит сокровища, временами посещяя магазин для улучшения снаряжения и покупки зелий. Сюжет не предполагает нелинейности (всего 12 уровней, включающих в себе несколько локаций), но существуют побочные квесты, разбавляющие ход событий. Общее время полного непрерывного прохождения игры может достигать до 6 часов, что достаточно много для игры, не превышающей лимит памяти в 200 КБ.

Всё управление осуществляется с кнопок 0-9, # и *, игрок посещает игровое меню только ради паузы или справки. Сохранять прогресс можно только между уровнями.

Ролевая система 
Ролевая система частично основана на системе The Elder Scrolls: Arena, то есть здесь за победу над монстрами, выполнение заданий награждают опытом. Перед началом новой игры предлагают выбрать свой класс — монах, ночной клинок, варвар, лучник, рыцарь, воин слова, колдун или боевой маг — это влияет на стиль игры, но не значительно.

Отличия от оригинала 

Игра внешне очень похожа на старший Oblivion (использует дизайн противников и локаций, детали пользовательского интерфейса), но разительно отличаются сюжеты: в мобильной версии рассказываются только ключевые события оригинала.
 Главный герой имеет свой характер; игроку невозможно выбирать варианты ответов;
 В игре нет атрибута усталости;
 Вследствие малого количества управляющих кнопок, все действия контекстно зависимые;
 Нет открытого мира.

Ссылки 
 Страничка игры на сайте Vir2L
 Статья «Oblivion: 360 Vs. Mobile» в IGN.com
 Интервью разработчиков игры порталу ElderScrolls.net

Примечания 

Игры для мобильных телефонов
Oblivion Mobile